Myzostoma chelonium är en ringmaskart som beskrevs av McClendon 1906. Myzostoma chelonium ingår i släktet Myzostoma och familjen Myzostomidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
chelonium